Нефтеразведка — выявление, геолого-экономическая оценка и подготовка к разработке промышленных залежей нефти и газа.

Топоним

Казахстан 
 Нефтеразведка — прежнее название села Тогыс в Толебийском районе Южно-Казахстанской области.

Россия 
 Нефтеразведка — бывший посёлок (ныне часть посёлка Бильчир) в Осинском районе Иркутской области.
Нефтеразведка — прежнее название села Сегелер в Дербентском районе Дагестана.